Zur Ruhe Gottes steht für folgende Kirchen:

 Zur Ruhe Gottes (Käßlitz) in der Gemeinde Heldburg, Landkreis Hildburghausen. Thüringen
 Zur Ruhe Gottes im Ortsteil Kaltenlengsfeld der Stadt Kaltennordheim, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen, siehe Dorfkirche Kaltenlengsfeld